Хво́йная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Хвойная улица — улица в Екатеринбурге.
 Хвойная улица — улица в Иваново.
 Хвойная улица — улица в Курске.
 Хвойная улица — улица в Луге.
 Хвойная улица — улица в Москве.
 Хвойная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Хвойная улица — улица в Новосибирске.
 В Санкт-Петербурге:
 Хвойная улица — улица в Приморском районе;
 Хвойная улица — улица в Зеленогорске.
 Хвойная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Хвойная улица — улица в Днепре.
 Хвойная улица — улица в Николаеве.
 Хвойная улица — улица в Сумах.